Fonte har flere betydninger:

 José Fonte - en portugisisk fodboldspiller
 Fonte Nuova - en italiensk by i regionen Lazio i Italien